Csehország
 Sněžné, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Sněžné, település a Žďár nad Sázavou-i járásban